Guidetto – variante del nome proprio di persona Guido
Guidetto – architetto
Guidetto – vescovo di Asti

Pagine correlate
Guidotto
Guidetti